Houston County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Houston County Airport (Minnesota)
 Houston County Airport (Tennessee)
 Houston County Airport (Texas)
 Perry-Houston County Airport, Houston County, Georgia